ICIM poate fi:

 Institutul de Cercetare pentru Ingineria Mediului, fost institut de cercetare din România
 ICIM Arad, companie de construcții din România
 ICIM Brașov, o echipă de fotbal din România